Ортотропи́я (от  — прямой и  — направление) — неодинаковость физических (физико-химических) свойств среды (например, прочности, упругости, электропроводности, теплопроводности и др.) по двум (трём) взаимно перпендикулярным направлениям, внутри этой среды. Ортотропия является частным случаем анизотропии.

Математическая формулировка 

Для материалов с ортотропией механических свойств, у которых главные направления упругости совпадают с ортами декартовой системы координат, связь деформаций и напряжений (закон Гука)  запишется следующим образом:

Всего имеется 9 независимых упругих констант.

Примеры ортотропных сред 
 Композиты с двумя семействами нитей. 
 Листы металла после прокатки или осадки. 
 Длинные кости

Примечания

См. также 
 Изотропия
 Анизотропия

Ссылки 
 О расчёте напряжённо деформированного состояния в телах вращения с произвольно-ориентированной ортотропией свойств
 Orthotropic Linear Elastic Material

Симметрия (физика)
Механика
Теория упругости